

Парки культури і відпочинку

Парк культури і відпочинку імені Горького — парк у Луганську;
 Парк культури і відпочинку імені Горького — парк у Одесі;
 Парк імені Максима Горького — парк у Харкові;

Літній сад імені Максима Горького — парк у Іжевську;
 Центральний парк культури та відпочинку ім. Горького‎ — парк у Москві;
 Парк культури і відпочинку імені Горького — парк у Ростові-на-Дону;
 Парк Горького — парк у Таганрозі.

Музика
 «Парк Горького» — радянський та російський рок-гурт.

Об'єкти, названі на честь Максима Горького
Горького